Sääf ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Martin Sääf (1803–1880), Superintendent
 Per-Anders Sääf (* 1965), schwedischer Volleyballspieler